Le mot balai désigne généralement un ustensile de nettoyage des sols mais est parfois utilisé pour désigner :
 un balai d’essuie-glace, pièce de l’essuie-glace, au contact de la vitre, chargée de racler l'eau pour que la vitre garde sa pleine transparence ;
 un aspirateur-balai, aspirateur dont la forme rappelle celle d'un balai. En lieu et place des poils du balai on trouve l'embout et sur le manche est fixé le système d'aspiration, le refoulement se faisant à l'extrémité opposée à l'embout. Cette forme d'aspirateur fait opposition à l'aspirateur-traîneau ;
 le manche à balai, dispositif servant à actionner les ailerons et la gouverne de profondeur d'un avion ou d'un hélicoptère
 une disposition balai, pratique législative qui introduit une modification générique à un ensemble de texte légaux ;
 un balai (ou balai carbone), pièce présente dans certains types de moteurs électriques ;
 la maladie du balai de sorcière, nom donné à plusieurs maladies s'attaquant à différents types de végétaux ;
 le balai (Thuja occidentalis L.), conifère de la famille des Cupressacées, originaire du Nord-Est de l'Amérique du Nord ;
 le balai-ballon sur glace, sport sur glace, originaire du Canada ;
 le balai, un accessoire de percussion, composé d’un faisceau de brins métalliques et utilisé de façon similaire à une baguette pour frapper les instruments de percussion.

Voir aussi 
 Du balai !, jeu de société
 Méditation sur un balai, satire et une parodie écrite par Jonathan Swift vers 1703
 La Reine du balai, épisode de la série télévisée Les Simpson
 une voiture-balai, véhicule qui récupère les coureurs qui ne poursuivent plus une compétition ;
 la bruyère à balais ou brande (Erica scoparia), arbrisseau de la famille des Ericaceae ;
 le genêt à balais (Cytisus scoparius), arbuste à feuillage de la famille des Fabaceae ;
 le bois balai (Turraea laciniosa), arbuste de la famille des Meliaceae ;
 le bois de balai (Memecylon confusum), arbuste de la famille des Memecylaceae.
 Rubis balais